Пхетчабурі (або Пхетбурі):

 Пхетчабурі — провінція на півдні центральній частині Таїланду. 
 Пхетчабурі — місто в Таїланді, столиця однойменної провінції. 
 Пхетчабурі — річка в Таїланді.